Адельгунда () — німецьке жіноче особове ім'я. Відомі носії:
 Адельгунда Баварська — баварська принцеса з династії Віттельсбахів, дочка короля Баварії Людвіга III та австрійської принцеси Марії Терезії, дружина принца Вільгельма Гогенцоллерна
 Адельгунда Португальська — донька скинутого короля Португалії Мігеля I та німецької принцеси Адельгейди Льовенштайн-Вертгайм-Розенберг, дружина пармського принца Генріха, графа де Барді

Див. також 
 647 Адельґунда — астероїд головного поясу